Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 En double mixte, la Britannique Heather Watson et le Finlandais Henri Kontinen remportent le titre en battant en finale l'Allemande Anna-Lena Grönefeld et le Colombien Robert Farah (7-6, 6-4). Il s'agit de leur  respectif en Grand Chelem dans la discipline.

Primes 
La dotation totale du tableau s'élève à , la même que pour l'édition 2015.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Tournoi de Wimbledon 2016